Копа Лубрикантес Хаволине 2018 () — 60-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Участники

Первый этап

Второй этап

Третий этап (финал)

Сводная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
Статистика на сайте soccerway.com

2018
Эквадор
Спорт в Эквадоре в 2018 году